El término Espartaco se puede referir a:

 El nombre propio Espartaco;
 Espartaco, esclavo tracio que dirigió una rebelión de esclavos en la República Romana en el siglo I a.C.;
 Espartaco, novela de 1874 escrita por el italiano Raffaello Giovagnoli;
 Espartaco, novela de 1951 escrita por el estadounidense Howard Fast;
 Espartaco, ballet de 1956 en tres actos y diez escenas basado en la novela de Giovagnoli;
 Espartaco, película basada en la novela de Fast, dirigida por Stanley Kubrick en 1960 ;
 Espartaco, miniserie de 2004 dirigida por Robert Dornhelm;
Espartaco y el sol bajo el mar, serie animada francesa de los años 1990;
 Espartaco: El gladiador, primera novela de duología del personaje, escrita por Ben Kane;
 Espartaco: Rebelión, segunda novela de la anterior duología;
 Spartacus, serie de televisión sobre el personaje histórico, emitida entre 2010 y 2013;
 Spartacus: Blood and Sand, primera temporada de 13 episodios de la serie anterior emitidos en 2010;
 Spartacus: Gods of the Arena, segunda temporada de seis episodios emitidos en 2011;
 Spartacus: Vengeance, tercera temporada de diez episodios emitidos en 2012;
 Spartacus: War of the Damned, cuarta temporada de diez episodios emitidos en 2013;
 Juan Antonio Ruiz Román, más conocido como «Espartaco», torero español;
 Espartaco, asteroide número 2579 del catálogo del Minor Planet Center;
 Movimiento Espartaco, movimiento artístico de Argentina en la década de 1960;
 Éditions Spartacus, editorial de Francia fundada en 1934.